Мушмула:

 Мушмула германская () — листопадное плодовое дерево семейства Розовые.
 Мушмула японская () — небольшое вечнозелёное дерево или кустарник подсемейства Яблоневые семейства Розовые (Rosaceae).